Obolonsko-Teremkivska (, Obolonsko-Teremkivska linija) je druhá nejstarší linka Kyjevského metra, která se nachází v Kyjevě na Ukrajině.

Linka je po celé své délce podzemní. Linka vede z jihu na sever a má dvě přestupní stanice Majdan Nezaležnosti a Plošča Lva Tolstoho.

Historie 
Stavba linky začala roku 1970.

Dřívější název linky „Kurevnisko-Červonoarmijska“ neodpovídal skutečné trase, ale původnímu návrhu trasy. Současný název Obolonsko-Teremkivska (podle sídlišť Oboloň a Teremky) platí od roku 2018.

Přejmenování stanic

Stanice 
 Herojiv Dnipra
 Minska
 Oboloň
 Počajna
 Tarasa Ševčenka
 Kontraktova plošča
 Poštova plošča
 Majdan Nezaležnosti → Chreščatyk (M1)
 Plošča Lva Tolstoho → Palac sportu (M2)
 Olimpijska
 Palac Ukrajina
 Lybidska
 Demijivska
 Holosijivska
 Vasylkivska
 Vystavkovyj centr
 Ipodrom
 Teremky

Budoucí plány 
Stanice Tarasa Ševčenka bude přestupní stanicí na linku M4 "Podilsko-Vyhurivska".

Je plánovaná větev ze stanice Ipodrom do stanice Vulicja Dmutra Lucenka skrz stanici Avtovokzal "Teremky".

Je také plánování prodloužit stávající trasu ze stanice Teremky do stanice Odeska a do budoucího depa Teremky.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Obolonsko-Teremkivska